ADAD2 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 583 амінокислот, а молекулярна маса — 61 755.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки